Dropshot steht für:
 Dropshot (Angelmethode), Methode beim Angeln mit Kunstködern
 Dropshot (Badminton), belgisches Badmintonteam
 Dropshot (Likör), niederländischer Lakritzlikör
 Operation Dropshot, US-amerikanischer Operationsplan